Název Pomezí nalezneme u více sídel:
 Pomezí (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Pomezí nad Ohří – obec v okrese Cheb
 Pomezí (Všeruby) – část obce Všeruby v okrese Domažlice
 Pomezí (Staré Město pod Landštejnem) – část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec

jiný význam
 Pomezí (hrad) – zaniklý hrad ve stejnojmenné vesnici v okrese Jindřichův Hradec
 Kladské pomezí – turistická oblast v severovýchodních Čechách v okrese Náchod při státní hranici s Polskem 
 Jeskyně Na Pomezí – krasové jeskyně v okrese Jeseník

Související články 
 Pohraničí